Antoni Zdrojewski (1900–1989) – generał Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
 Bogdan Zdrojewski (ur. 1957) – polityk PO, minister kultury w rządzie Donalda Tuska
 Jacek Zdrojewski (ur. 1949) – polityk partii lewicowych, poseł IV kadencji Sejmu
 Jan Soldenhoff-Zdrojewski (1933–2001) – aktor
 Marek Zdrojewski (ur. 1961]) – polityk AWS, minister łączności w rządzie Jerzego Buzka